Адольфо Альбертацци (; 8 сентября 1865, Болонья — 10 мая 1924, там же) — итальянский . Представитель веризма.

Биография 
Работал учителем в Мантуе и Болонье. В 1890-х годах выступил с критическими статьями, историческими романами и новеллами из крестьянской жизни («Графиня д’Альмонд» — «La contessa d’Almond», 1893, «Старинные истории о любви» — «Vecchie storie d’amore», 1894).

Был учеником, другом и биографом Джозуэ Кардуччи, под чьим идейным и художественным влиянием писал свои произведения.

А. Альбертацци — мастер детали, тонких и метких наблюдений. Строгий и точный стиль прозаика считается образцовым, мастерство отделки особенно проявляется в новеллах, проникнутых духом подлинного гуманизма (сборники «Красная шапочка и рассказы других цветов» — «Il zucchetto rosso e storie d’altri colori», 1910, «Любовь и любовь» — «Amore e amore», 1913, «Веселые лица» — «Facce allegre», 1921, «Под солнцем» — «Sotto il sole», 1921).

Писал рассказы в стиле Мопассана, а также автор книг для детей.

Некоторые критики высоко ценили его многочисленные литературные произведения.

Похороненные на кладбище Чертоза в Болонье.

Избранные произведения 
Повести
 La contessa d’Almond (1894)
 L’Ave (1896)
 Ora e sempre (1899)
 In faccia al Destino (1906)
Эссе и критические статьи
 Romanzieri e romanzi del Cinquecento e del Seicento (1891)
 Il romanzo (1903)
 Tasso (1911)
 Foscolo (1915)
 Il Carducci in professione d’uomo (1921)
Рассказы
 Novelle umoristiche (1900)
 Il zucchetto rosso e storie di altri colori (1908)
 Amore e amore (1914)
 Il diavolo nell’ampolla (1918)
 Strane storie di storia vera (1920)
 Facce allegre (1921)
 Top (1921)
 La merciaina del piccolo ponte. Tra gente varia (1924)
Произведения для детей
 Asini e compagnia (1913)
 Cammina cammina cammina (1920)
 I racconti di Corcontento (1922)

Примечания

Литература 
 Альбертацци // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 1: Аарне — Гаврилов. — 1962.

Ссылки 
  Albertazzi Adolfo

Эссеисты Италии
Детские писатели Италии
Литературные критики Италии
Похороненные на кладбище Чертоза
Веризм